Die Primeira Divisão 1971/72 war die 38. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer und erstmals mit 16 Teilnehmer. Sie begann am 12. September 1971 und endete am 28. Mai 1972.

Benfica Lissabon wurde zum 19. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1971-72 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1971/72